Sopot è un nome di città che può riferirsi a:
Sopot – città della Bulgaria nella regione di Plovdiv
Sopot – città della Polonia nel Voivodato della Pomerania
Sopot – comune della Romania nel Distretto di Dolj
Sopot – comune della città di Belgrado, Serbia